Rudra (spin), een geslacht van spinnen
 Rudra (Shiva), een god uit het hindoeïsme